Фонтене́-пре-Шаблі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний захід від Діжона, 20 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фонтене-пре-Шаблі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтене-пре-Шаблі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна